Haus Rauschenburg steht für:

 Haus Rauschenburg (Olfen), abgegangener Adelssitz in Olfen, Nordrhein-Westfalen
 Haus Rauschenburg (Gescher), abgegangener Adelssitz in Gescher, Nordrhein-Westfalen